«О́ита Банк До́ум» — многоцелевой стадион в городе Оита в префектуре Оита на острове Кюсю в Японии.

Стадион сейчас носит название , или . Он также назывался «Кюсю Ойл Доум»  пока его финансировала компания Kyushu Oil Co. до начала 2010 года. Главным образом стадион используется в футбольных целях, являясь домашней ареной для клуба J. League Оиты Триниты. Стадион был построен по проекту архитектора Кисё Курокава, который осуществила компания KT Group, Takenaka Corporation.

История 
Стадион «Оита» открылся в мае 2001 года и первоначально вмещал 43 000 зрителей.

Стадион принял у себя 3 матча в рамках Чемпионата мира по футболу 2002;

Матчи групповой стадии:
 10 июня: Тунис 1 — 1 Бельгия
 13 июня: Мексика 1 — 1 Италия

1/8 финала
 16 июня: Швеция 1 — 2 Сенегал (доп. вр.)

Особенности 
Стадион обладает выдвижной куполообразной крышей.

Другие особенности стадиона:

 Площадь сооружения: 51 830 м²
 Общая площадь: 92 882 м²
 Крытая площадь: 29 000 м²

См. также 
Другие куполообразные стадионы в Японии:
 «Саппоро Доум» в Саппоро, префектура Хоккайдо
 «Кобе Уинг» в Кобе, префектура Хёго
Стадиону была посвящена один из эпизодов телесериала Чудеса инженерии.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт 

Футбольные стадионы Японии
Стадионы Джей-лиги
Стадионы, построенные в 2001 году